Viel Lärm um nichts bezeichnet:
 Viel Lärm um nichts, eine Komödie von William Shakespeare

Die daraus abgeleiteten Verfilmungen:
 Viel Lärm um nichts (1958) von Ludwig Berger
 Viel Lärm um nichts (1964) von Martin Hellberg
 Viel Lärm um nichts (1983) (russisch: Ljubowju sa Lubjow), ein sowjetischer Film
 Viel Lärm um nichts (1993) (englisch: Much Ado About Nothing) von Kenneth Branagh
 Viel Lärm um nichts (2012) (englisch: Much Ado About Nothing) von Joss Whedon

Die Vertonung:
 Viel Lärm um nichts (Stanford), Oper von Charles Villiers Stanford

Weiteres:
 Viel Lärm um nicht (Eichendorff), eine Novelle von Eichendorff (erschienen 1833)
 Theater Viel Lärm um Nichts, München